Il campionato di Serie B pallacanestro maschile 1967-1968 è stato il 17° organizzato sotto questa definizione e il 3° dall'ultima riforma dei campionati. Era il secondo livello del 46º campionato italiano.

Sono iscritte 24 squadre divise in due gironi, con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0.Le vincenti dei 2 gironi salgono direttamente in serie A, sfidandosi per il titolo nazionale di Serie B.
Le ultime 2 classificate dei rispettivi gironi retrocedono in serie C.

GIRONE A

Classifica

Risultati

GIRONE B

Classifica

Risultati

Finale Titolo nazionale Serie B

Verdetti 

 Snaidero Udine Campione d'Italia di Serie B

Formazione: Paschini, Porcelli, Magnoli, Cescutti, Sarti, Fiorini, D'amico, Sella, Zanon, Moos

Fonti 
 Risultati e Classifiche girone B dalla Gazzetta del Mezzogiorno 1967-68
 Il Corriere dello Sport edizione 1967-68

Collegamenti esterni
Italsider Genova 1967-68

Pallacanestro nel 1967
Pallacanestro nel 1968
1967-1968